Colleferrini – abitanti di Colleferro Scalo
Colleferrini – abitanti di Colleferro
Colleferrini – abitanti di Quarto Chilometro